Гімн Португалії
 Гімн КНР (з 1999)